

Куржене — муніципалітет у департаменті Йонна, Франція

Куржене — громада в кантоні Юра